Сунь Кэ (; ) — китайский футболист, полузащитник клуба Суперлиги «Шэньчжэнь» и национальной сборной КНР.

Карьера

Клубная карьера 
Сунь Кэ начал свою футбольную карьеру в 2006 году в «Цзянсу Сайнти». В сезоне 2008 года он сыграл в 22 матчах и забил два гола, чем помог клубу выиграть Первую лигу и выйти в Китайскую Суперлигу. В высшем дивизионе Суню часто выходил в основном составе команды до 2011 года. Дебютный гол состоялся 14 сентября 2011 года в победном матче против над «Ханчжоу Гринтаун» (2:0).

12 января 2016 года за 66 миллионов ¥ перешёл в «Тяньцзинь Сунцзян». Дебют за новый клуб состоялся 13 марта в матче против «Циндао Хайню», в котором также отметился забитым голом.

В июле 2020 года подписал контракт с клубом «Шэньчжэнь». 4 августа дебютировал в матче лиги против «Гуанчжоу Эвергранд Таобао».

Международная карьера 
В марте 2013 года Сунь был призван в национальную сборную Китая. 22 марта 2013 года Кэ дебютировал в матче квалификации на Кубок Азии 2015 против сборной Ирака. 21 июля 2013 года на Кубке Восточной Азии он сравнял счёт в матче против сборной Японии.

24 декабря 2014 года Сунь был включён в состав сборной Китая на Кубок Азии 2015 в Австралии. Во втором матче групповой стадии он забил победный гол в ворота Узбекистана (2:1), который обеспечил выход Китая в плей-офф.

Статистика

Клубная статистика

Голы за сборную

Достижения

Клубные 
«Цзянсу Сайнти»
 Чемпион Первой лиги: 2008
 Обладатель Суперкубка КФА: 2013

«Цзянсу Сайнти»
 Чемпион Первой лиги: 2016

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Цзянсу Сунин»
Игроки ФК «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Игроки ФК «Шэньчжэнь»